Il doppio del torneo di tennis Taranto Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Amanda Coetzer e Inés Gorrochategui che hanno battuto in finale Rachel McQuillan e Radka Zrubáková 4–6, 6–3, 7–6 (7–0).

Teste di serie 

 Rachel McQuillan /  Radka Zrubáková (finale)
 Laura Garrone /  Laura Golarsa (semifinali)

 Silvia Farina /  Linda Ferrando (primo turno)
 Kristin Godridge /  Ann Grossman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taranto Open 1992